Салто дел Агва има више значења:

 Салто дел Агва (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Салто дел Агва (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Салто дел Агва (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику